Caroline Garcia e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo ma Garcia ha deciso di non partecipare. Mladenovic ha fatto coppia con Svetlana Kuznetsova perdendo al primo turno da Kiki Bertens e Johanna Larsson.

Chan Yung-jan e Martina Hingis hanno sconfitto in finale Tímea Babos e Andrea Hlaváčková con il punteggio di 6–4, 6–3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (secondo turno)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (secondo turno)
  Chan Yung-jan /  Martina Hingis (campionesse)
  Sania Mirza /  Yaroslava Shvedova (quarti di finale)

  Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková (finale)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Julia Görges /  Barbora Strýcová (primo turno)
  Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (primo turno)

Wildcard 

  Lara Arruabarrena /  Sara Sorribes Tormo (secondo turno)
  Johanna Konta /  Shelby Rogers (primo turno)

  Arantxa Parra Santonja /  Sílvia Soler Espinosa (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2017